Gatesjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Gatesjön, Halland, sjö i Laholms kommun,  (12 ha)
Gatesjön, Småland, sjö i Gislaveds kommun,  (4,01 ha)
Gatesjön (Gunnarsjö socken, Västergötland), sjö i Varbergs kommun, 
Gatesjön (Stora Lundby socken, Västergötland), sjö i Lerums kommun,  (4,03 ha)
Gatesjön (Torestorps socken, Västergötland), sjö i Marks kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn